

Toponyme

Passos est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Passos Maia est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Três Passos est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Patronyme 

 Domingos Passos (?-?), militant anarchiste et syndicaliste brésilien du .
 Manuel Passos (1922-1980), footballeur portugais.
 Pedro Passos Coelho (1964), homme politique portugais, président du Parti social-démocrate (PPD/PSD), et Premier ministre de 2011 à 2015.